Монро Джексон Рэтбоун V (; род. ) — американский актёр и музыкант. Наиболее известен благодаря роли Джаспера Хейла в экранизациях романов Стефани Майер «Сумерки».

Биография 
Джексон родился в Сингапуре 14 декабря 1984 года в семье Рэнди и Джексона Рэтбоуна IV, но из-за работы отца детство провёл в разъездах. Джексон признается в своей любви к перемене мест и это стопроцентно подтверждается тем, что он в разное время жил в различных местах начиная от Индонезии и заканчивая городом Мидленд (штат Техас, США).

Играть он начал в местном театре города Мидленд, в молодёжной музыкальной постановке «Пиквикские игроки». В Мидленде он в том числе играл в баскетбол, соккер (футбол), бейсбол и американский футбол. В младшей школе Джексон посещал Академию Искусств Interlochen, частную школу искусств в Мичигане, где он учился актёрскому мастерству. После её окончания он планировал поступить в Королевскую Шотландскую Академию, но вместо этого поехал в Лос-Анджелес, чтобы работать над широкоформатными фильмами. Там он стал сотрудничать с кинокомпанией The Walt Disney Company и получил роль в телесериале «Славные люди», который закрыли в 2006 году.

Джексон также снимался в таких сериалах как «Одинокие сердца» и «Рядом с домом». В 2008 году Рэтбоун получил роль Джаспера Хейла в фильме по роману Стефани Майер «Сумерки». В этом же году Рэтбоун основал группу 100 Monkeys. Весной 2019 года Джексон покинул группу 100 Monkeys, которая впоследствии была переименована в Pink Fuzzy Animals.

Личная жизнь 
С 29 сентября 2013 года Джексон женат на Шейле Хафсади. У супругов есть трое детей: сын — Монро Джексон Рэтбоун VI (род. 05.07.2012), дочь — Пресли Боуи Рэтбоун (род. 31.05.2016), сын — Феликс Вальо Рэтбоун (род. 31.12.2019).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Золотая малина»
Певцы и певицы США
Дальтоники